Kärnten läuft (Eigenschreibweise Kärnten Läuft) ist ein Halbmarathon, der seit dem Jahr 2002 in Klagenfurt am Wörthersee stattfindet und von der Kleinen Zeitung veranstaltet wird. Zum Wettbewerb gehört auch ein Viertelmarathon. Am Vortag werden zudem Kinderbewerbe, ein Familien- und ein Frauenlauf sowie ein Dogging-Bewerb ausgetragen.

Geschichte 
Kärnten läuft ersetzte im Kärntner Sportkalender den vom Klagenfurter Leichtathletik Club organisierten Klagenfurt-Marathon, der zwischen den Jahren 1997 und 2001 fünfmal ausgetragen wurde. Folgende Athleten siegten bei diesem Lauf, in den Jahren 1999 und 2001 die österreichische Marathonmeisterschaft integriert war:

Während der COVID-19-Pandemie in Österreich war Kärnten läuft 2020 eine der wenigen behördlich genehmigten Veranstaltungen. Der Start im Wörthersee Stadion erfolgte in 100er-Blöcken einzeln und mit drei Sekunden Abstand zwischen den Läufern.

Strecke 
Der Halbmarathon startet in Velden und führt am Nordufer des Wörthersees entlang über Pörtschach und Krumpendorf nach Klagenfurt. Der Viertelmarathon startet in Pörtschach und ist mit der zweiten Hälfte des Hauptbewerbs identisch.

Als Folge der COVID-19-Pandemie fand der Lauf im Jahr 2020 mit geänderter Streckenführung statt. Sowohl der Start als auch das Ziel aller Läufe war das Wörthersee Stadion. Die Strecke befand sich vollständig in Klagenfurt und verlief nur zum Teil entlang des Wörthersees. Großteils wurde die Strecke entlang der Glanfurt sowie entlang des Lendkanals geführt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 0:59:45 h, Geoffrey Ronoh (KEN), 2014
 Frauen: 1:08:02 h, Florence Jebet Kiplagat (KEN), 2011 (schnellste Zeit einer Frau auf österreichischem Boden)

Siegerliste Halbmarathon 
Quellen: Website des Veranstalters und des Zeitnehmers.

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Österreich
Sportveranstaltung in Klagenfurt am Wörthersee